Эрнст Джеймс Уэбб (; , , Великобритания — , , Канада) — британский легкоатлет, трижды серебряный призёр летних Олимпийских игр.

На Играх 1908 в Лондоне Уэбб участвовал в двух дисциплинах по спортивной ходьбе на дистанциях 3500 м и 10 миль. В обоих соревнованиях он занял второе место.

На следующей Олимпиаде 1912 в Стокгольме, Уэбб вновь стал серебряным призёром в ходьбе, на этот раз на дистанции 10 км.

Ссылки 
 Эрнст Уэбб на sports-reference.com  

Спортивные ходоки Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1912 года